Kanton Saint-Vallier (Drôme)
Kanton Saint-Vallier (Saône-et-Loire)